Ave Maria peut faire référence à :
  (latin), « Je vous salue Marie », une prière catholique adressée à la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ.

Cinéma 
 Ave Maria, un film britannique réalisé par Wilfred Noy en 1918 ;
 Ave Maria, un film italien réalisé par Memmo Genua et Diana Karenne en 1920 ;
 Ave Maria de Schubert, une cinéphonie réalisée par Max Ophüls en 1935 ;
 Ave Maria, un film germano-italien réalisé par Johannes Riemann en 1936 ;
 Ave Maria, un film allemand réalisé par Alfred Braun en 1953 ;
 Ave Maria, un film français réalisé par Jacques Richard en 1984.
 Ave María, un film mexico-espagnol réalisé par Eduardo Rossoff en 1999 ;
 Avé Maria, un film portugais réalisé par João Botelho en 2006.

Musique 
 Ave Maria, une œuvre de Charles Gounod au piano fondée sur un prélude de Jean-Sébastien Bach.
 Ave Maria, une œuvre de Franz Schubert.
 Ave Maria, une œuvre pour soprano de Jacques Offenbach.
 Ave Maria, une aria (aussi connu sous le titre Ave Maria de Caccini) enregistrée par Vladimir Vavilov en 1970 sous le titre « Ave Maria - auteur inconnu du  ».
 Ave Maria, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart.
 Ave Maria, reprise de la prière en chanson par Mylène Farmer, sur l'album Point de suture sorti en .
Ave Maria, par Luciano Pavarotti en duo avec Dolores O'Riordan (concert, Pavarotti & Friends for the Children of Bosnia, 1995, Modena, Italie)
 Ave Maria, de Beyoncé.
Ave Maria d'Antonín Dvořák (B.068).
Ave Maria d'Igor Stravinsky (HH.57).
Ave Maria de Felix Mendelssohn (opus 23/2).
Ave Maria de Franz Liszt pour chœur mixte et orgue, composé en 1852. 
Ave Maria de César Franck (FWV 57).
Ave Maria de Camille Saint-Saëns (1885 -1914).
Ave Maria, une œuvre d'Alfonso Gibilaro.
Ave Maria de Lourdes, un cantique traditionnellement chanté dans le sanctuaire de Lourdes, traduit dans de nombreuses langues et devenu au cours du temps un des cantiques catholiques les plus connus dans le monde entier.
Ave Maria de Christophe Looten pour 8 voix a cappella (2022).
 Ave Maria de FARJO Bashar (2022)

 Autres 
 Ave Maria, une ville de Floride ;
 Université Ave Maria, une université en Floride aux États-Unis ;
 Ave Maria'', une rose de couleur orange obtenue par la maison Kordes en Allemagne en 1981 ;
Couvent de l'Ave-Maria devenu caserne de l'Ave-Maria, aujourd’hui démolis, qui étaient situés rue de l'Ave-Maria à Paris.

Voir aussi